Cernay kan syfta på:

Personer 

 Germaine Cernay (1900–1943), fransk sångerska (mezzosopran)
 Peter des Vaux de Cernay, (onkring 1182–efter 1218), fransk författare

Platser 

 Cernay, Calvados, fransk kommun i departementet Calvados
 Cernay, Eure-et-Loir, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir
 Cernay, Haut-Rhin, fransk kommun i departementet Haut-Rhin
 Cernay, Vienne, fransk kommun i departementet Vienne
 Cernay-en-Dormois, fransk kommun i departementet Marne
 Cernay-la-Ville, fransk kommun i departementet Yvelines
 Cernay-l'Église, fransk kommun i departementet Doubs
 Cernay-lès-Reims, fransk kommun i departementet Marne
 Villers-Cernay, fransk kommun i departementet Ardennes
 Cernay (kanton) – en kanton i Frankrike